Corman este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Roger Corman (n. 1926), producător și regizor american de filme.
 Igor Corman (n. 1969), politician și diplomat moldovean.